

Miejscowości w Polsce 
 Kąkolewnica – wieś w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Kąkolewnica

Części wsi Kąkolewnica
 Kąkolewnica Południowa
 Kąkolewnica Północna
 Kąkolewnica Wschodnia